4. etape af Giro d'Italia 2020 var en 140 km lang , som blev kørt den 6. oktober 2020 med start i  og mål i .

Kort tid før starten på etapen meddelte  at deres kaptajn og én af løbets store favoritter, Geraint Thomas, ikke stillede til start. Dagens før på 3. etape var han styrtet i den neutrale zone, og fik efterfølgende et stort tidstab på etapes sidste stigning.

Italienske Luca Wackermann fra Vini Zabù-KTM var ude for en alvorlig ulykke under tre kilometer fra mål. En tv-helikopter som dækkede løbet for RAI fløj for lavt, og blæste nogle barriere op i luften, og disse ramte Wackermann og holdkammerat Etienne Van Empel. Wackermann blev transporteret på hospitalet, mens Van Empel kom over målstregen. På grund af styrtet skete indenfor de sidste tre kilometer af etapen, fik Wackermann registreret en tid, og udgik i første omgang ikke af løbet.

Efter en massespurt og målfoto blev det den franske mester Arnaud Démare fra  som kom øverste på podiet. Han henviste Peter Sagan () og Davide Ballerini () til anden- og tredjepladsen. I det samlede klassement skete der ingen ændringer.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Geraint Thomas () – stillede ikke til start efter styrt og stort tidstab dagen før.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted 

04